Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2020 blev afholdt den 23. august 2020 i Middelfart på Fyn. Konkurrencerne for U23 blev afholdt 12. og 13. september i Rødvig, Stevns Kommune på Sjælland. Enkeltstartsmesterskaberne for eliten og juniorer blev kørt den 3. oktober i Skælskør, Slagelse Kommune på Sjælland. Mesterskabet skulle oprindelig være afholdt i Give, Vejle Kommune, men blev pga. coronaviruspandemien flyttet til 2021.

Medaljeoversigt

Resultater

Herrer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Enkeltstart, U23

Linjeløb, U23

Damer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Referencer

Eksterne henvisninger 

 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union

Cykelløb i 2020
2020
Sport i Middelfart